Hovinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hovinsaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn), 
 Hovinsaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola), 
 Hovinsaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Hovinsaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Hovinsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar